Елена Алексеевна Шуляк (; род. 24 января 1976 года, Киев) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва. Председатель партии «Слуга народа» с 15 ноября 2021 года. С 15 ноября 2019 года — представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины.

Биография 
Окончила с отличием Национальный транспортный университет (специальность «Экономика и управление в строительстве»), Международный институт менеджмента (получила степень МВА), КНУ имени Тараса Шевченко (специальность «Психология»).

Имеет сертификат аудитора с 1999 года. С 2000 по 2006 год работала директором департамента аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности ФПГ «Midland Group» в Украине. С 2005 по 2007 год была членом Наблюдательного совета ЗАО «Экспресс-банк». С 2007 по 2014 год занимала должность генерального директора компании «Midland Development Ukraine».

С 2014 по 2015 год возглавляла Наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. В октябре 2017 года стала соучредителем ООО «Криэйтор». С 1999 по 2000 год и с 2018 года — руководитель и владелица аудиторской фирмы «Стандарт».

Вице-президент по финансам украинского филиала международной организации «Young Presidents' Organization».

Член правления и руководитель сектора «Строительство» в ОО «Офис эффективного регулирования» (BRDO), координатор инициативы «Кадровый резерв».

Политическая деятельность 
В 2014 году — кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии «Демократический альянс», № 5 в списке. В апреле 2015 года она была кандидатом на должность главы Государственной фискальной службы.

Является членом правления общественно-политического движения «Люди важны».

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 13 в списке. На время выборов: генеральный директор ООО «Мидланд Девелопмент Украина», беспартийная. Проживает в Киеве.

Заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

15 ноября 2021 года возглавила партию «Слуга народа».

Законотворческая деятельность 

Из главных законопроектов Елены Шуляк, которые поддержал парламент во втором чтении и в целом, выделяют:

№1052 о совершенствовании нормирования в строительстве. Документ внедряет современные архитектурные решения и новые технологии в строительстве.

№2698 о предоставлении строительной продукции на рынке. Украина взяла на себя обязательства в рамках ассоциации с ЕС гармонизировать стандарты по строительным изделиям, в соответствии с регламентом № 305 (документ о переходе к цивилизованному рынку строительных изделий). Этот документ позволяет гармонизировать стандарты по строительным изделиям в Украине, в соответствии с европейскими.

№5091 о гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем. Документ вводит надежные предохранители от махинаций в жилой недвижимости.

№5655 о реформе градостроительства. Реформа призвана цифровизировать систему градостроительства, ввести жесткий контроль за стройками и внедрить высокую ответственность за нарушения.

№7198 о механизме компенсации за разрушенное и поврежденное украинцам жилье в результате полномасштабного российского вторжения в Украину. Документ является инструментом для получения компенсаций, также обеспечивает полноценное восстановление жилой инфраструктуры общин.

Награды 
 Орден княгини Ольги III степени (2021) — за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, многолетний добросовестный труд, весомые трудовые достижения, а также в связи с 30-тилетней годовщиной независимости Украины.

Личная жизнь 
Замужем, воспитывает дочь Дарью. Муж — Александр Александрович Шуляк, основатель и руководитель юридической фирмы «Энжиай Групп».

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Женщины-политики Украины
Члены партии «Демократический альянс» (Украина)
Члены партии «Слуга народа»
Предпринимательницы